Guillaume-Benjamin Duchenne
 Ziekte van Duchenne